DFA est un sigle désignant :
 département français d'Amérique ;
 DFA Records, un label américain de musique électronique.